Ranoidea — род бесхвостых земноводных из семейства квакш. Ранее все виды этого рода входили в род Litoria, который в 2016 году был разделён на несколько родов. В ареал входят Австралия, Новая Гвинея и две близлежащие группы островов — Молуккские острова и архипелаг Луизиада.

Классификация 
На январь 2023 года в род включают 72 вида:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Виды incertae sedis:

Примечания 

Квакши